Игорь Вале́рьевич Ма́шечкин (род. 1956) — , доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий факультета ВМК МГУ.

Биография 
Окончил среднюю школу № 52 с углублённым изучением математики (1973). Окончил факультет ВМК МГУ (1978). 

Защитил диссертацию «Бюджетирование ресурсов в системах дистанционного доступа» на степень кандидата физико-математических наук (1981).

Защитил диссертацию «Многофункциональная система кросс-программирования» на степень доктора физико-математических наук (1996).

Получил звание профессора (2000).

В Московском университете работает с 1978 года в должностях: инженер (1978–1982), ассистент (1982—1989), доцент (1989—1999), профессор (с 1999) кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов факультета ВМК. Заведующий лаборатории технологий программирования факультета (с 2001). Заместитель декана факультета (1988—1990).

Область научных интересов: разработка программных систем на основе использования методов интеллектуального анализа данных (Data mining).

Автор 8 книг и более 100 научных и учебно-методических работ. Подготовил 5 кандидатов физико-математических наук.

Награждён Золотой медалью АН СССР за лучшую работу молодых учёных (1984). Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
Интервью с И.В.Машечкиным на сайте ВМК МГУ

Выпускники ВМК МГУ